Eshleman ist der Familienname folgender Personen:

 Clayton Eshleman (* 1935), US-amerikanischer Dichter, Herausgeber und Übersetzer
 David Eshleman (* 1947), US-amerikanischer Rennfahrer und Politiker
 Edwin Duing Eshleman (1920–1985), US-amerikanischer Politiker
 John Morton Eshleman (1876–1916), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler und Politiker
 Von R. Eshleman (1924–2017), US-amerikanischer Elektroingenieur und Astronom

Siehe auch:
 Eshelman